Тебри́з — многозначный термин.

Топоним
 Тебриз — город, столица провинции Восточный Азербайджан в Иране
 Тебриз — одна из центральных улиц города Баку.

Транспорт
 Тебриз — железнодорожная станция в городе Тебризе провинции Восточный Азербайджан (Иран).

Военно-морской флот
 Тавриз — 12-пушечный бриг Русского флота типа «Эривань». Получил своё название в память о взятии русскими войсками персидского города Тавриз (Табриз) 13 октября 1827 года.

См. также 
 Тебризи
 Тавризская епархия
 Тебризская школа миниатюры
 Тебризский базар
 Тебризский ковёр
 Тебризский метрополитен
 Тебризское беглербегство
 Тебризское ханство